Акмолинск — топоним:

 Акмолинск  — название столицы Казахстана города Астана в 1830—1961 годах.
 «Акмолинск» — название международного аэропорта «Нурсултан Назарбаев» города Астаны в 1930—1961 годах.
 «Акмолинск» — название железнодорожной станции «Астана-1» города Астаны в 1939—1962 годах.